Кри́стиан Майкл Ле́онард Сле́йтер (; род. 18 августа 1969, Нью-Йорк) — американский актёр. Получил известность благодаря ролям в фильмах «Имя розы», «Смертельное влечение», «Настоящая любовь», «Интервью с вампиром», а также в телесериале «Мистер Робот».

Биография 
Родился в Нью-Йорке в семье актёра  и режиссёра по подбору актёров . В 1976 году его родители развелись. У Кристиана есть единоутробный брат Райан Слейтер, который тоже является актёром.

С 8 лет снимается в телесериалах. Принимал участие в бродвейских постановках. В кино появился в 1985 году в фильме «Легенда о Билли Джин», однако известность снискал, сыграв в фильме «Имя розы» с Шоном Коннери (1986). В 1989 году он сыграл вместе с Вайноной Райдер и Шеннен Доэрти в фильме «Смертельное влечение», который принёс ему настоящую популярность. Следующим фильмом, за роль в котором Слейтер получил положительные отзывы критиков, стал «Врубай на полную катушку», где он играл диджея пиратской радиостанции.

В 1991 году Слейтер снялся с Кевином Костнером и Морганом Фрименом в картине «Робин Гуд: Принц воров». Два следующих фильма — «Гангстеры» (номинация на антинаграду «Золотая малина» за худшую роль второго плана) и «Каффс» были неудачными для актёра. В 1993 году он играл с Патрисией Аркетт в фильме «Настоящая любовь» по сценарию Квентина Тарантино. После неожиданной смерти Ривера Феникса Слейтер заменил его в роли репортёра в фильме «Интервью с вампиром» (1994). В 1998 году Кристиан сыграл одну из главных ролей в ленте «Бэзил» вместе с Джаредом Лето и Клэр Форлани.

В 2000-х годах Слейтер участвовал преимущественно в малобюджетных фильмах и работал на телевидении в сериалах «Западное крыло» и «Шпионка». В 2004 году он играл в пьесе «Пролетая над гнездом кукушки».

В 2008 году он получил свою первую главную роль в телесериале «Мой личный злейший враг», который был закрыт после 8 серий. В 2009 году он вновь сыграл главную роль в сериале «Забытые», который также был закрыт после одного сезона из 17 серий из-за низких рейтингов. В 2011 году он сыграл одну из главных ролей в комедийном сериале «Лучшая охрана». В 2013—2014 годах сыграл главную роль в сериале канала ABC «Игры разума». С 2015 по 2019 год играл одну из главных ролей в сериале «Мистер Робот», за которую в 2016 году получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме».

Личная жизнь 
Личная жизнь Слейтера часто привлекала внимание таблоидов из-за скандалов, связанных с его отношениями с женщинами, наркотиками и алкоголем.

С 2000 по 2007 год был женат на журналистке Райан Хэддон, дочери модели Дейл Хэддон. У пары родилось двое детей: Джейден Кристофер (род. 6 апреля 1999) и Элиана София (род. в августе 2001).
 
В 2007 году Слейтер заявил, что он по-прежнему влюблён в Вайнону Райдер, партнёршу по фильму «Смертельное влечение».

2 декабря 2013 года Кристиан Слейтер женился на 26-летней Бриттани Лопес, с которой он встречался в течение трёх лет. 16 августа 2019 года у них родилась дочь Лена.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Киноактёры США